Robert Thomas – giocatore di football americano statunitense
 Robert Thomas – scrittore, regista e attore francese 
 Robert Thomas – informatico statunitense